Хатынгнах (Хатыннах) () — река в Якутии, левый приток Уяндины (бассейн Индигирки). Длина — 444 км, площадь бассейна — 10 100 км². Образуется от слиянии рек Донской и Нончонджя, стекающих с Полоусного кряжа. Течёт по Абыйской низменности. Питание снеговое и дождевое.

Примечания

Топографические карты 
 
 
 

Бассейн Индигирки
Реки Якутии
Реки Абыйского улуса